Downer steht für:

geographische Objekte:
 Downer (Minnesota), Ort im Clay County, Vereinigte Staaten
 Downer (New Jersey), Ort im Gloucester County, Vereinigte Staaten
 Downer-Gletscher, Gletscher im Kempland, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Downer Rowhouses (Adams Street), in Somerville, Massachusetts, ID-Nr. 89001225
 Downer Rowhouses (Central Street), in Somerville, Massachusetts, ID-Nr. 89001241
 Downer Tavern, in Chalkhill, Pennsylvania, ID-Nr. 95001351

Sonstiges:
 Downer (Drogen), umgangssprachlich für beruhigende Drogen
 Downer (Band), US-amerikanische Band

Downer ist der Familienname folgendetr Personen:
 Alexander Downer (* 1951), australischer Politiker

 Lesley Downer (* 1949), britische Journalistin, Autorin und Japan-Expertin

Siehe auch:
 Dauner
 Towner